Hervormings- en Vernieuwingsbeweging, een politieke partij in Suriname
Haagsche Voetbalbond, een voetbalbond in Den Haag
Haarlemsche Voetbalbond, een voetbalbond in Haarlem
Humanistisch Vredesberaad, een Nederlandse vredesorganisatie van humanisten
HypoVereinsbank, een grote bank in Zuid-Duitsland